Der Porsche Tennis Grand Prix 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 21. bis zum 29. April 2012 statt.

Marija Scharapowa gewann das Turnier im Einzel. Sie setzte sich im Finale gegen die Nummer eins der Weltrangliste Wiktoryja Asaranka in zwei Sätzen durch. Das Doppel gewannen Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová ebenfalls in zwei Sätzen gegen Julia Görges, die im Vorjahr das Einzel gewinnen konnte, und Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Porsche Tennis Grand Prix
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Stuttgart